Masséna est un patronyme porté par:
 André Masséna (1758-1817), maréchal d'empire, 
 François Victor Masséna (1799-1863), ornithologue, fils du précédent,
 Victor Masséna (1836-1910), homme politique, fils du précédent. 

 Musée Masséna, villa à Nice où vécut Victor Masséna.

Ils sont éponymes de plusieurs toponymes, dont : 
 la station Masséna, une station du métro de Lyon.
 le lycée Masséna, un lycée de Nice.
 la place Masséna, une grande place de Nice.
 le boulevard Masséna, rue de Paris.
 la rue Masséna à Lille, surnommée la rue de la Soif.
 Des navires :
 Mars (1860), renommé Sceptre en 1835, puis Masséna en 1840, rééquipé en navire à vapeur en 1856, repris du service en 1860. Retiré du service en 1881 en ponton à Toulon, détruit en 1906.
 Le Masséna, cuirassé de 1895 de la marine française.

 Massena, une ville du nord de l'État de New York
 Massena, une ville du comté de Carroll, en Iowa, aux États-Unis.

 Masséna, ancien nom de la ville d'Ouled Ben Abdelkader en Algérie